USS Halibut je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Halibut (SS-232) 
 USS Halibut (SSGN-587)

Halibut